Coyote Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coyote Knoll (Arizona)	
 Coyote Knoll (Kalifornien)	
 Coyote Knoll (Utah)